Horacio Pagani (Buenos Aires, ) est un journaliste argentin.

Biographie

Références

Liens externes 
 

Journaliste argentin
Naissance à Buenos Aires
Naissance en novembre 1943